

Аккудик — село, Жилиойський район, Атирауська область
 Аккудик — аул, Жилиойський район, Атирауська область
 Аккудик — село, Павлодарський район, Павлодарська область
 Аккудик — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Аккудик — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Аккудик — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область
 Аккудик — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Аккудук